Gelenker steht für:
einen Gelenkomnibus
einen Gelenkoberleitungsbus
eine spezielle Bauform beim Mountainbike